Milinković-Savić ist der Familienname folgender Personen:

 Sergej Milinković-Savić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Vanja Milinković-Savić (* 1997), serbischer Fußballspieler